Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 2001 – dwunasta edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, rozegrana w dniach od 22 do 24 marca w Rovaniemi.

Medaliści

Statystyka

Uwagi

Bibliografia 
 

2001